Cölln oder Coelln steht für:

 Cölln (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Alt-Kölln (auch Cölln an der Spree), einer Schwesterstadt der ursprünglichen Siedlung Berlin
 ein älterer deutscher Name der böhmischen Stadt Kolín
 Cölln (Mannweiler-Cölln), Ortsteil der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Cölln (Meißen), Ortsteil von Meißen, Sachsen
 Cölln (Radibor), Ortsteil von Radibor im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Sirius Cölln Parc, Gewerbeflächen für Unternehmen in Köln-Bilderstöckchen
 Cölln Parc, Haltestelle der Kölner Verkehrs-Betriebe in Köln-Bilderstöckchen
 Haus Georg von Cölln, Gebäude in Hannover
 Schiffswerft von Cölln in Hamburg

Personen:
 August von Cölln († 1865), deutscher Geistlicher 
 Christian von Coelln (* 1967), deutscher Jurist
 Daniel Georg Konrad von Coelln (1788–1833), deutscher evangelischer Theologe
 Detlef Cölln (1927–1950), deutscher Lehrer und Autor
 Esther-Maria von Coelln (1911–1997), deutsche Politikerin (CDU in der SBZ)
 Friedrich von Cölln (1766–1820), deutscher Politiker, Nationalökonom und Autor

 Ludwig Friedrich August von Cölln (1753–1804), deutscher Prediger und Autor 
 Wilhelm von Cölln (1788–1866), preußischer Generalleutnant

cöllnisch bezieht sich auf:
 Cöllnische Erde, Name für Braunkohle bei Verwendung als Farbpigment, siehe Kasslerbraun
 Cöllnische Heide, historischer Flurname, siehe Köllnische Heide
 Cöllnisches Gymnasium, Berliner Realgymnasium, siehe Köllnisches Gymnasium
 Cöllnisches Rathaus in Berlin

Siehe auch:
 Cöln
 Cöllen
 Kölln
 Köln (Begriffsklärung)